PBG steht für:
 Personenbeförderungsgesetz (Schweiz), Schweizer Bundesgesetz
 PBG (Unternehmen), polnisches Unternehmen
 Peter-Breuer-Gymnasium, deutsche allgemeinbildende Schule
 Porphobilinogen, Vorstufe des Häm in der Porphyrinsynthese
 The Pepsi Bottling Group (NYSE:PBG), heute Teil von PepsiCo
 Plattsburgh International Airport (IATA-Code), Flughafen von Plattsburgh im US-Bundesstaat New York

pbg steht für:
 Paraujano (Sprache) (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache der Paraujano in Zulia, Venezuela

Abkürzung